Seznam polkov z zaporedno številko 170.

Seznam 
 Pehotni
 170. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 170. strelski polk (ZSSR)
 170. pehotni polk (Wehrmacht)
 170. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 170. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 170. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 170. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi